Dorcasominae — подсемейство жуков - хризомелоидов семейства Cerambycidae . Он включает около 55 родов длинноногих жуков, обычно коричневого цвета с длинными усиками. Они очень похожи на группу Lepturinae . В Европе они не встречаются , но один или два вида встречаются в азиатской части Турции .

Виды

Acapnolymma - Aedoeus - Afroartelida - Anthribola - Antigenes - Apatophysis - Apheledes - Apiocephalus - Appedesis - Ariastes - Artelida - Barossus - Boppeus - Borneophysis - Capetoxotus - Capnolymma - Catalanotoxotus - Criocerinus - Dorcasomus - Dorcianus - Dotoramades -Dysmathosoma - Eccrisis - Echarist - Enthymius - Gaurotinus - Harimius - Icariotis - Tissue - Lepturastra - Lingoria - Logisticus - Lycosomus - Mastododera - Megasticus - Musius - Myiodola - Extracts - Pachysticus - Paralogisticus - Paratophysis - Paratophysis _ _ _Phithryonus - Planisticus - Pseudogenes - Pyllotodes - Raharizonina - Ramodatodes - Rhagiops - Sagridola - Scariates - Scopanta - Stenotsivoka - Stenoxotus - Suzelia - Tomobrachyta - Toxitiades - Trichroa - Tsivoka - Villiersicus - Xanthopiodus

Распространение 
Обитают на Афротропике, юге Палеарктики и Ориентальной области

Классификация 
В мировой фауне около 340 видов из 95 родов. Подсемейство большинство систематиков разделяют подсемейство на две трибы: Apatophyseini и Dorcasomini. Некоторые авторы рассматривают их в ранге подсемейств.

Некоторые представители 
 Trypogeus
 Trypogeus albicornis
 Trypogeus aureopubens
 Trypogeus barclayi
 Trypogeus cabigasi
 Trypogeus coarctatus
 Trypogeus gressitti
 Trypogeus javanicus
 Trypogeus murzini
 Trypogeus sericeus
 Trypogeus superbus

Примечания

Ссылки 
 Список усачей (Cerambycidae) бывшего СССР (некомментированный вариант 2007 г.)
 Europa || Mongolia || USSR || Russia and south republics

 
Подсемейства насекомых